Höllmühl ist der Ortsname von

 Höllmühl (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höllmühl (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höllmühl, deutscher Name von Peklo (Stružná), Ortsteil von Stružná im Okres Karlovy Vary, Tschechien

Siehe auch:
 Höllmühle